Лугове́ (до 1948 — Аїп-Елі, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.